Die Qatar ExxonMobil Open 2015 waren ein Tennisturnier, das vom 5. bis 10. Januar 2015 in Doha stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2015 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Brisbane das Brisbane International sowie in Chennai die Aircel Chennai Open gespielt, die genau wie die Qatar ExxonMobil Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Rafael Nadal, der bei der diesjährigen Austragung überraschend in der ersten Runde gegen den Qualifikanten Michael Berrer verlor. Das Finale konnte sein Landsmann David Ferrer gegen Tomáš Berdych gewinnen, der im Vorjahr noch im Doppelbewerb zusammen mit Jan Hájek den Titel gewann. Diesen sicherte sich in diesem Jahr Rafael Nadal zusammen mit Juan Mónaco nach einem Finalsieg über das österreichische Duo Julian Knowle und Philipp Oswald in zwei Sätzen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Qatar ExxonMobil Open 2015 hat vom 3. bis 5. Januar 2015 stattgefunden. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Qatar ExxonMobil Open 2015 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage

ATP World Tour 2015
Tennisturnier in Doha